Henryk Czarnocki (ur. 1952) – polski polityk
 Henryk Czarnocki (1924–1956) – polski taternik, narciarz